

Пакули — село в гміні Возьники Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Пакули — село в гміні Радошице Конецького повіту Свентокшиського воєводства